Roosna-Alliku se poate referi la:
Roosna-Alliku, comună în Județul Järva, Estonia
Roosna-Alliku, reședința comunei omonime din Estonia